Schröfel ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schröfel (1774–1848), deutscher Sänger
 Ernst Schröfel (1886–nach 1953), deutscher Lehrer
 Gudrun Schröfel (* 1943), deutsche Chorleiterin und Dirigentin
 Wolfgang Schröfel (1947–2022), deutscher Festival-Intendant, Verbandsfunktionär und mehrfach ausgezeichneter Förderer des Chorgesangs

Siehe auch:
 Schröffel